Ehegarten ist der Ortsname von

 Ehegarten (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ehegarten (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ehegarten (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern